Airy steht für:

 ein Airy-Scheibchen, eine andere Bezeichnung für ein Beugungsscheibchen
 ein Krater auf dem Mars, siehe Airy (Marskrater)
 eine Formel für elektromagnetische Strahlung, siehe Airy-Formel
 eine spezielle Funktion der Mathematik, siehe Airy-Funktion
 einen Krater des Erdmondes, siehe Airy (Mondkrater)
 ein Modell der Isostasie

Personen:
 Anna Airy (1882–1964), britische Malerin
 George Biddell Airy (1801–1892), englischer Mathematiker und Astronom
 Agericus von Verdun (auch Airy, Aguy, Algeric, Agiricus, Agéric, Agricus), (* ca. 521 (oder 517) in Verdun oder Harville; † 588 (oder 591) in Verdun), Bischof des Bistums Verdun, Heiliger

im NRHP gelistete Objekte:
 Airy Castle, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 76000845
 Airy Hill, in Chestertown, Maryland, ID-Nr. 96001478
 Airy Mount, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 78001417

Siehe auch:
 Airey
 Mount Airy Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Airy-Gletscher